Чаджявица-Горня — топоним.

 Чаджявица-Горня (Биелина) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Чаджявица-Горня (Нови-Град) — село в общине Нови-Град Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

См. также 
 Чаджявица